Aharon Abuchacira
 Aharon Becker
 Aharon Goldstein
 Aharon-Ja’akow Grinberg
 Aharon Jadlin
 Aharon Jariw
 Aharon Remez
 Aharon Uzan
 Aharon Zisling